— видеоигра, на первой выставке E3 2006 носившая название Vision Gran Turismo, стала первой игрой из серии Gran Turismo, вышедшей на Playstation 3. Игра стала доступна для бесплатного скачивания с 26 декабря  года, в апреле  вышло обновление 1.2.

Разработчики прекратили разработку и посвятили себя другой игре из серии Gran Turismo 5.

Игровой процесс 
В игре представлено два режима: Time Trial и Drift Trial. Второй режим становится доступным только после прохождения первого. Показать мастерство можно всего на одном гоночном треке, выбрав один из десяти автомобилей, которые открываются по мере прохождения заданий.

Факты об игре 
 Игра доступна только для скачивания, никакой платы за неё не берётся

Ссылки 
 Официальный сайт серии на японском 

Компьютерные игры 2006 года
Gran Turismo (серия игр)
Игры для PlayStation Network
Игры только для PlayStation 3
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Polyphony Digital
Компьютерные игры, изданные Sony Interactive Entertainment